Рассветский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рассветский сельсовет — в Наримановском районе Астраханской области.
 Рассветский сельсовет — в Мокроусовском районе Курганской области.